

Persone 
 Florian Henckel von Donnersmarck – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore tedesco con cittadinanza austriaca
 Guido Henckel von Donnersmarck – nobile e ricco industriale tedesco, fondatore della Fürst Donnersmarck
 Leo-Ferdinand Graf Henckel von Donnersmarck – storico, pubblicista e imprenditore tedesco

Altro 
 Henckel von Donnersmarck – famiglia nobile austriaco-tedesca con origine nell'Alta Ungheria